Gavarnesi – abitanti di Gavarno Vescovado
Gavarnesi – abitanti di Gavarno